Аджаї — прізвище нігерійського походження. Відомі носії:
 Джейкоб Фестус Аде Аджаї — нігерійський історик
 Джуніор Аджаї — нігерійський футболіст